Benjamin Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Benjamin Smith House (New Bern, North Carolina), NRHP-ID 72000949
 Benjamin Smith House (Columbus, Ohio), NRHP-ID 73001438